Agathis (plantengeslacht), geslacht uit de apenboomfamilie
 Agathis (dierengeslacht), geslacht van schildwespen